Pico Negro (Príncipe)
Pico Negro (ilha das Flores)
Pico Negro (ilha de São Miguel)

Desambiguações de topônimos